Avenida de América (Madrid) - weg in Madrid
 Avenida de América (metrostation) - metrostation aan bovenstaande weg